Heilig-Geist bezeichnet:

 Heilig-Geist-Gymnasium
 Heilig-Geist-Kirche
 Heilig-Geist-Kloster
 Heilig-Geist-Spital 
 Heilig-Geist-Viertel lag einst im dicht besiedelten historischen Stadtkern von Alt-Berlin
 Heilig-Geist (Regen), ehemaliges Dorf auf dem Gebiet der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Heiliger Geist